Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicolas Renavand e Nicolas Tourte che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi 2-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

 Frank Moser /  Orest Tereščuk (semifinali)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (quarti di finale)

 Teodor-Dacian Craciun /  Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Nicolas Renavand /  Nicolas Tourte (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2006